Kondorosi ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Kondorosi (1946–2011), ungarischer Biologe
 Eva Kondorosi (* 1948), ungarische Biologin